Matic Kralj (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Carrière de joueur 
Rare joueur slovène à avoir évolué chez les professionnels en Amérique du Nord. De 2003 à 2007, il a joué dans la Ligue centrale de hockey. Il retourna par la suite en Europe où il évolue toujours. En 2010, il signe avec son compatriote Denis Kadic au HC Morzine-Avoriaz de la Ligue Magnus.
Après une saison à Coventry en Grande Bretagne en 2011-2012, il s'engage avec Villard de Lans pour l'année 2012-2013

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Državno Prvenstvo Jr. ||1 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HK Tivoli ||Državno Prvenstvo ||4 ||6 ||0 ||6 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Cotton Kings de Lubbock ||LCH ||64 ||17 ||24 ||41 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||64 ||20 ||25 ||45 ||76 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2004-2005 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Državno Prvenstvo ||6 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||60 ||15 ||25 ||40 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||56 ||18 ||24 ||42 ||84 ||6 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2006-2007 ||Rage de Rocky Mountain ||LCH ||60 ||15 ||22 ||37 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HK Slavija ||Državno Prvenstvo ||16 ||10 ||17 ||27 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||OB I. Bajnokság ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||ÖEL ||6 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HK Maribor ||Državno Prvenstvo ||34 ||23 ||42 ||65 ||93 ||7 ||3 ||4 ||7 ||12
|-
|2009-2010 ||Newcastle Vipers ||EIHL || 56|| 29|| 41|| 70|| 58||2 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2010-2011 ||HC Morzine-Avoriaz ||LM ||26 ||16 ||13 ||29 ||48 ||3 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2011-2012 ||Coventry Blaze ||EIHL || 62|| 28|| 35|| 63|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 ||Ours de Villard-de-Lans || LM || 25|| 13|| 22|| 35|| 32|| 4|| 2|| 3|| 5||12
|-
|2013-2014 || Ours de Villard-de-Lans || LM || 26|| 9|| 19|| 28|| 34|| 8|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2014-2015 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 20 || 3 || 6 || 9 || 28 || 14|| 3|| 5|| 8|| 30
|-
| 2015-2016 || Guildford Flames || EPIHL || 54 || 16 || 52 || 68 || 94 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || Guildford Flames || EPIHL || 25 || 13 || 26 || 39 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Alps HL||32 ||13 ||21 ||34 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Državno Prvenstvo ||9 ||8 ||9 ||17 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Internationales 

|2001 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 2 || 4 || 7 || 8 || 15 || 26 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2002 ||align="left"| Slovénie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 20 ||align="left"|

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.

Statistiques internationales 

|2010 ||CM || 5|| 0|| 5|| 5|| 4,5||align="left"| de l'élite
|-
|2012 || CM || 6|| 5|| 5|| 10|| 4,5||align="left"| de l'élite

Notes et références  

Naissance en janvier 1983
Naissance à Ljubljana
Naissance en RS de Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Joueur des Cotton Kings de Lubbock
Joueur du Rage de Rocky Mountain
Joueur du HK Slavija
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du HK Maribor
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Attaquant de hockey sur glace